Sinatruk I. Partski, partski kralj
Sinatruk II. Partski, partski kralj

Sanatruk Armenski, armenski kralj